47 км — пасажирська зупинна залізнична платформа Ясинуватської дирекції Донецької залізниці на лінії Доля—Іловайськ;
 47 км — пасажирська зупинна залізнична платформа Криворізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Апостолове—Запоріжжя-Ліве;
 47 км — пасажирська зупинна залізнична платформа Лиманської дирекції Донецької залізниці на лінії Ясинувата — Костянтинівка.

Див. також 
 47 (число)
 47 (значення)